

Littérature 

Les Exilés, poésies de Théodore de Banville, 1867
Les Exilés (en anglais Exiles) est une pièce de théâtre de James Joyce parue en 1918.
Les Exilés (Liebe deinen Nächsten), roman d'Erich Maria Remarque (1939) dont a été tiré le film Ainsi finit notre nuit (1941)

Musique 

 Les Exilés, mélodie d'Augusta Holmès composée en 1894.

Télévision 

 Les Exilés (de James Joyce), téléfilm de Guy Lessertisseur (1975)

Bande-dessinée 
 Les Exilés, un groupe de super-héros appartenant à l'univers de Marvel.
 Les Exilés est le  de la série de bande dessinée Le Scrameustache de Gos et Walt.

Voir aussi